Франче́ско I — имя нескольких европейских правителей:
 Франческо I, маркграф Монферрата — титул Франческо III Гонзага (с 1540). 
 Франческо I Акциайоли (ок. 1440 — ?) — герцог Афинский (1451—1454), попав под опеку султана Мехмеда II, остался при османском дворе.
 Франческо I Гонзага (1366—1407) — 4-й народный капитан Мантуи, затем — граф Мантуи (с 1394).
 Франческо I Гонзага — титул 1-го маркиза Мантуи (с 1433) Джанфранческо I Гонзага (1395—1444), сына предыдущего.
 Франческо I Медичи (1541—1587) — великий герцог Тосканы (с 1574), старший сын герцога Козимо I.
 Франческо I Сфорца (1401−1466) — кондотьер, герцог Миланский (с 1447), основатель миланской ветви династии Сфорца.
 Франческо I д’Эсте (1610—1658) — герцог Модены и Реджо (с 1629) из династии д’Эсте. См. также